У цьому списку наведені найвищі вершини Анд, включаючи фактично всі вершини із значною відносною висотою та абсолютною висотою понад 4000 м. Список складений на основі статті Cordillera de los Andes: Cumbres más altas іспанської вікіпедії та розділу про Анди  сайту Peakbagger.com.

Анди
А